Фожер (Ардеш) — коммуна во Франции, в департаменте Ардеш.
 Фожер (Эро) — коммуна во Франции, в департаменте Эро.